Hopkinsia (botanica) – genere di piante della famiglia Restionaceae
Hopkinsia (zoologia) – genere di moluschi nudibranchi della famiglia Goniodorididae